Cephalotaxus är ett släkte av barrträd. Cephalotaxus ingår i familjen Cephalotaxaceae. 

Cephalotaxus är enda släktet i familjen Cephalotaxaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tallordningen
Cephalotaxus